Techno body music (TBM)
 Tactische ballistische raketten / theatre ballistic missiles (TBM), zie ballistische raket
 Techniek, Bestuur en Management, faculteit aan de Technische Universiteit Delft
 Tram Bus Metro (TBM) Cultuur, zie Algemene Centrale der Openbare Diensten
 Tramweg Maatschappij Breda-Mastbosch N.V., oude benaming van de Ginnekensche Tramweg Maatschappij
 Tunnelboormachine